Новомоско́вське — село Глобинської міської громади, у Кременчуцькому районі Полтавської області України. Населення становить 334 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Новомосковське 

Села Полтавської області
Населені пункти Кременчуцького району
Села Глобинського району
Глобинська міськрада